Тальменка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Тальменка — посёлок городского типа в Алтайском крае.
 Тальменка — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Тальменка — посёлок при станции в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Тальменка — село в Искитимском районе Новосибирской области.

Реки 
 Тальменка (приток Берди) — в Новосибирской области.
 Тальменка (приток Чумыша) — в Алтайском крае.
 Тальменка (верхний приток Томи) — в Кемеровской области.
 Тальменка (нижний приток Томи) — в Кемеровской области.